Дятловы горы:
 Дятловы горы — холмы, на которых располагается Нижний Новгород.
 Дятловы горы — нижегородское издательство.